Ndoi peut désigner :
 Ndoi, un village du Cameroun dans l'arrondissement de Konye
 Ndoi, un village du Cameroun dans l'arrondissement de Toko
 Ndoi Corona, une formation géologique sur la planète Vénus.

Homonymie de localités